Flavoperla är ett släkte av bäcksländor. Flavoperla ingår i familjen jättebäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Jättebäcksländor
Flavoperla